Старово — деревня в Грязовецком районе Вологодской области России.

Входит в состав Перцевского муниципального образования (с 1 января 2006 года по 9 апреля 2009 года входила во Фроловское муниципальное образование), с точки зрения административно-территориального деления — во Фроловский сельсовет.

Расстояние до районного центра Грязовца по автодороге — 29,5 км, до центра муниципального образования Слободы по прямой — 26 км. Ближайшие населённые пункты — Дыроватово, Мишутино, Слудки.

По переписи 2002 года население — 35 человек (18 мужчин, 17 женщин). Всё население — русские.

Примечания

Ссылки 
 Старово в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района